Two of a Kind (1951), een Amerikaanse film uit 1951
 Two of a Kind (1983), een Amerikaanse film uit 1983
 Two of a Kind (album), een muziekalbum uit 1961
 Two of a Kind (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1998